Spillmann ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Spillmann (* 1959), Schweizer Kulturmanager
 Franz Spillmann (1901–1988), österreichischer Paläontologe
 Fred Spillmann (1915–1986), Schweizer Modeschöpfer
 Fritz Spillmann (1846–1926), Schweizer Politiker und Manager
 Gerda Spillmann (* 1920), Schweizer Kosmetikunternehmerin
 Hans Rudolf Spillmann (* 1932), Schweizer Sportschütze
 Heinrich Spillmann (1877–1957) Schweizer Confiseur
 Jörg Spillmann (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Joseph Spillmann (1842–1905), Schweizer Jesuit und Jugendschriftsteller
 Kurt R. Spillmann (* 1937), Schweizer Historiker und Konfliktforscher
 Lothar Spillmann (* 1938), deutscher Wahrnehmungspsychologe
 Markus Spillmann (* 1967), Schweizer Journalist
 Matthias Spillmann (* 1975), Schweizer Jazztrompeter

Siehe auch:

 Spielmann (Begriffsklärung)
 Spilmann, bernische Notabelnfamilie